Grojec ist der Name für verschiedene Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Grojec (Alwernia)
 Grojec (Oświęcim)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Grojec (Boronów)

Siehe auch: Grójec